Черенцовка (Чернцовка) — село в Пензенском районе Пензенской области России.

История 
Основано как деревня Чернцовка ранее 1718 года.

В 1745 году деревней владел полковник Иван Григорьевич Чернцов, переселивший своих крестьян из городищенского села Никольского и Панцыревки.

В 1808 году была построена каменная церковь во имя Архангела Михаила, в приход которой входили также деревни Отрада и Всеволодовка.

В XIX веке Черенцовка — волостной центр Пензенского уезда.

На 1877 год в селе были: церковь, школа, 2 лавки, винокуренный завод, паровая мельница.

В 1894 году построена земская школа.

Решением Пензенского облисполкома от 19.01.1981 № 18 Черенцовский сельсовет передан из Каменского в Пензенский район. 17 сентября 1975 года в черту села включена деревня Александровка 2-я (Сьяновка).

Население

Известные люди 
 Редченков, Пётр Степанович (1905—1960) — Герой Советского Союза, майор, командир штурмовой авиаэскадрильи.
 Слободской, Серафим Алексеевич (1912—1971) — протоиерей Русской православной церкви заграницей. Автор известного учебника «Закон Божий».

Примечания

Ссылки 
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов

Населённые пункты Пензенского района